Михаил Пергамент:

 Пергамент, Михаил Иосифович (род. 1930) — советский учёный в области управляемого синтеза и физики плазмы, лауреат Государственной премии СССР. 
 Пергамент, Михаил Яковлевич (1866—1932) — русский учёный-правовед, цивилист..